Sanguinaccio bezeichnet in Italien

 Sanguinaccio dolce, süßer dunkler Pudding
 Sanguinaccio, italienische Bezeichnung für Blutwurst